Giovanni Battista Lacchini – astronomo italiano
 Primo Lacchini – partigiano italiano